Тавр ( ←  «бык») может означать:

  — <металлический> профиль с Т-образным («двурогим») сечением.
 двутавр — металлический профиль, в сечении сходный с буквой I (или  H).
 Тавр — горная система в Турции.
 Западный Тавр — горный хребет в Турции.
 Центральный Тавр — горный хребет в Турции.
 Восточный Тавр — горный хребет в нынешней Турции (историческая Киликия).
 Тавр (Луна) — горная область на видимой стороне Луны.
 «Тавр» — тепловизор высокого разрешения для низкоорбитальных спутников.
 Тавр — прозвище (когномен), некогда распространённое в Древнем Риме.
  — философ-платоник II века.
 Луций Петроний Тавр Волузиан — консул 261 года.
 Тит Статилий Тавр (ок. 60−10 до н. э.) — полководец, командующий частью флота и войска Октовиана в сражении при Акциуме.
 Флавий Тавр — консул 361 года.
 Флавий Тавр — консул 428 года.
 Флавий Тавр Селевк Кир — консул 441 года.
 Флавий Тавр Клементин Армоний Клементий — консул 513 года.
 ТАВР — акроним, обозначающий «тиристорное устройство автоматического ввода резерва».
Мифологические персонажи
 Тавр — в древнегреческой мифологии критский царь, который похитил Европу.
 Тавр — в древнегреческой мифологии военачальник критского царя Миноса, любовник его супруги Пасифаи.

Тавры 
 Тавры — народ.
 Тавры — деревня в Ленинградской области.

Производные слова 
 Кентавр, центавр — в греческой мифологии представитель народа полуконей-полулюдей.
 Минотавр — персонаж греческих мифов.
 Двутавр — конструкционный элемент

Сходные слова иного происхождения 
 Тавро () — клеймо для скота и лошадей.
 Тавриз — то же, что Тебриз, город в Иране.

См. также 
 Taurus
 Таврика (значения)
 Таврия
 Таврос